Высоковское сельское поселение — муниципальное образование в составе Новодугинского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Высокое.

Образовано законом от 20 декабря 2004 года. Главой поселения и Главой администрации является Абрамова Людмила Николаевна.

Географические данные 
 Общая площадь: 249,8 км²
 Расположение: юго-западная часть Новодугинского района
 Граничит:
 на востоке — с Капустинским сельским поселением
 на юге — с  Вяземским районом
 на западе — с Извековским сельским поселением
 на севере — с Новодугинским сельское поселением

По территории поселения проходит автомобильная дорога   
 По территории поселения проходит железная дорога Вязьма -- Ржев, имеются станции Усадище, Александрино.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находятся 36 населённых пунктов:

Ссылки 
Сведения на сайте областной администрации

Примечания 

Сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения Новодугинского района
Муниципальные образования Новодугинского района